Невенка Микулић (Глина, 1905 — Београд, 3. мај 1981) била је југословенска и српска филмска, телевизијска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те▲
|-
| 1948. || Бесмртна младост || Верина мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1953. || Невјера || /
|-
| 1954. || Аникина времена || /
|-
| 1954. || Сумњиво лице || Анђа Пантић (као Е. Микулић)
|-
| 1957. || Поп Ћира и поп Спира || Попадија Перса
|-
| 1957. || Потражи Ванду Кос || Ивкина баба (као Евка Микулић)
|-
| 1957. || Суботом увече || /
|-
| 1958. || -{La tempesta}- || Акулина
|-
| 1958. || Госпођа министарка || /
|-
| 1959. || Ветар је стао пред зору || Јаснина тетка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || Дан четрнаести || Емилијина мајка
|-
| 1960. || Рат || /
|-
| 1960. || Сплетка и љубав ТВ филм || /
|-
| 1960. || Ожалошћена породица ТВ филм || Симка
|-
| 1960. || Два погледа кроз кључаоницу ТВ филм || /
|-
| 1960. || Боље је умети || /
|-
| 1961. || Мирно лето || /
|-
| 1961. || Мица и Микица ТВ филм || /
|-
| 1961. || Хеда Габлер ТВ филм || /
|-
| 1963. || Два пресудна дана ТВ филм || Петровна
|-
| 1965. || Инспектор || Слободанова мајка
|-
| 1966. || Пре рата || Вида
|-
| 1967. || Јегор Буличов ТВ филм || Меланија
|-
| 1968. || Парничари ТВ серија || Драгиња
|-
| 1968. || Вукадин ТВ серија || /
|-
| 1968. || Стравиња ТВ филм || /
|-
| 1968. || На рубу памети ТВ филм || Гђа Дагмар Варагонска
|-
| 1968. || Наши синови ТВ филм || /
|-
| 1969. || Тања ТВ филм || /
|-
| 1969. || Плава Јеврејка ТВ филм || /
|-
| 1969. || Крчма на главном друму ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Протекција ТВ филм || Савета, Аћимова жена
|-
| 1972. || Самоубица ТВ филм || Старица
|-
| 1975. || Сведоци оптужбе ТВ филм || /
|-
| 1976. || Вуци и овце ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Интереси ТВ кратки филм || Видосава, бабица
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1905.
Умрли 1981.
Глињани
Срби у Хрватској
Српске глумице
Југословенски глумци